Karl Wilfert ist der Name folgender Personen:

* Karl Wilfert der Ältere (1847–1916), deutsch-böhmischer Steinmetz und Bildhauer
 Karl Wilfert der Jüngere (1879–1932), deutsch-böhmischer Bildhauer
 Karl Wilfert (Konstrukteur) (1907–1976), deutscher Konstrukteur